Grenzhof ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Grenzhof (Heidelberg), Ortschaft in der Stadt Heidelberg, Baden-Württemberg
 Grenzhof (Leutkirch im Allgäu), Ortschaft in der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Grenzhof (Lütjenwestedt), Ortsteil von Lütjenwestedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Grenzhof (Wriedel), Ortsteil von Wriedel, Landkreis Uelzen, Niedersachsen

sowie: 
 Grenzhof, bis 1938 Jodupönen, Kreis Goldap, Ostpreußen, nach 1945 untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Grenzhof, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg, seit 1945: Graniczna (Chojna), Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Grenzhof, Kreis Lauenburg (Pommern), Pommern, nach 1945: Prenkowo, jetzt Prymkowo, Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Grenzhof, bis 1938 Gniadtken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Gniadki, Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen